Day and Night (« Jour et nuit » en français) peut désigner :

Cinéma 
 Le Jour et la Nuit est un film français réalisé par Bernard-Henri Lévy, sorti en 1997 ;
 Jour et Nuit (日日夜夜, Rì rì yè yè) est un film chinois de Wang Chao sorti le  ;
 Jour Nuit () est un court métrage des studios Pixar, sorti en même temps que leur onzième film, Toy Story 3, le  et réalisé par Teddy Newton ;
 Tag und Nacht est un film autrichien réalisé par Sabine Derflinger, sorti en octobre 2010 ;
 Days and Nights est un film américain réalisé par Christian Camargo, sorti en 2014.

Musique 
 Day'N'Night (« Jour et nuit » en français) est une chanson du rappeur Kid Cudi sortie en 2009 ;
 Day & Night est le sixième mini-album coréen du girl group sud-coréen Kara sorti le .

Divers 
 Day & Night est un automate cellulaire créé par Nathan Thompson en 1997.

Voir aussi